Словински језик се може односити на:
 Словиначки језик, изумрли западнословенски језик Словинаца
 Словински језик, један од архаичних назива за језик који се данас назива кајкавским
 Словински језик, у најширем смислу, један од архаичних назива за језик Словена

Види још 
 Словинци (вишезначна одредница)
 Славонци (вишезначна одредница)
 Славонија (вишезначна одредница)